Arbeitstakt steht für
 die einzelnen Arbeitszyklen des Verbrennungsmotors
 im Arbeitsstudium für die Zeit, in der jeweils eine Mengeneinheit fertiggestellt wird, siehe Taktzeit